Карельская бригада (фин; Karjalan prikaati KARPR) — одна из трёх групп готовности Сил обороны Финляндии . Несмотря на свое название, бригада дислоцируется в Коуволе на озере Векараньярви в провинции Кюмеэнлааксо. Бригада включает в себя штаб и шесть корпусных частей, которые охватывают в общей сложности 17 основных рот.

История 
Корни Карельской бригады идут от Карельского гвардейского полка в Выборге . Карельская бригада также продолжает историю  8-го стрелкового полка Войны-продолжения . 

В своей парадной речи по окончании Гражданской войны в Финляндии на Сенатской площади Хельсинки 16 мая 1918 года главнокомандующий генерал  Маннергейм приказал сформировать Карельский гвардейский полк из трех карельских полков которые участвовали в гражданской войне Финляндии. Полк действовал в Выборге до осени 1939 года, подготовив около 30 000 человек. Полк воевал в зимней войне на центральном перешейке в составе 1-го батальона 2-й бригады и был расформирован летом 1940 г.

1940 - годы 
8-й пехотный полк , прославившийся благодаря роману академика Вяйно Линна «Неизвестный солдат», был сформирован в июне 1941 года из 8-й бригады, созданной после зимней войны в районе Юлямюллю в Липере . В последующую войну полк сражался севернее и восточнее Лаатоки, наступая через Восточную Карелию на Янислинну, ведя позиционную войну 1942-44 годов в верховьях реки Сювари и воевали на линии U в Лоймоле летом 1942 года. 1944 г где он одержал блестящую отпорную победу. 8-й бригада также принимала участие в Лапландской войне в направлении Торнионйокилааксо для изгнания немецких войск из Финляндии. В начале июня 1945 года 8-й бригада был репатриирован в гарнизон Коувола.

1950 - годы 
В декабре 1952 г. наименование полка было изменено на 5-ю бригаду, а с 1 января 1957 г. - на Карельскую бригаду. В то время бригаде было приказано продолжать историю бывшего Карельского гвардейского полка, дислоцированного в Выборге. В их ознаменование бригада получила полковой флаг и марш почета «Беличий марш» . Годовщина бригады была назначена на 6 мая, в день, когда в 1618 году король Швеции Густав II Адольф издал приказ о новом порядке формирования финских вооруженных сил, где, например, был создан Карельский полк.  На параде, устроенном на поле Маржониеми в Коуволе, последний помощник командира карельского гвардейского полка полковник Лассе Леандер передал знамя командиру карельской бригады полковнику Эско Вале.

1960 - 1990 годы 
Из-за стесненных условий размещения гарнизона Коувола и сужающихся полигонов после многих этапов было принято решение о строительстве нового гарнизонного района для Карельской бригады в Векаранъярви муниципалитета Валкеала . Строительство началось осенью 1963 года, а в 1968–1973 годах в новые помещения перебрались первые войска бригады. 

В 1979—1980 годах Карельский артиллерийский полк был переведён из Лаппеенранты в Векаранъярви . В начале 1990 года бригаде Jääkärätaljona в Хамине было присвоено имя расформированной Кюменский егереский батальон, флаг группы, марш чести и традиции. При этом к бригаде в качестве массовых частей были приданы и Кымейский егерский батальон, и Карельский артиллерийский полк.

1990 - годы 
Летом 1994 года пионерский батальон Кюме был переведен из Кориа в Векаранъярви . Летом 1998 года в составе бригады из основных частей расформированного Батальон связи Центральной Финляндии в Кеуруу был создан Батальон связи восточной Финляндии . В начале 2003 года в составе бригады была сформирована зенитная батарея Салпауссельк при расформировании зенитного полка Кюме в Хамине . В феврале 2003 года Карельский\ батальон снабжения начал свою деятельность в качестве шестого подразделения бригады.

Части Карельской бригады 

 Кюмский егерский батальон ( фин; KYMJP , KymJP) отвечает за подготовку егерей механизированной бригады готовности в качестве бойцов и выполнение разведывательных задач ударной части. Батальон обучает егерей, механизированных егерей, разведчиков, механизированных разведчиков, противотанковых и противотанковых ракетчиков. В Батальон входят штаб и 1-й, 2-й и 3-й Танковые егерские роты.  Курс пехотных унтер-офицеров организован 1-го числа. В бронетанковой егерской роте. 

 Батальон связи Восточной Финляндии (фин; I-SVP) отвечает за связь и коммуникации частей карельской бригады и военной полиции, а также региональных ретрансляционных частей. В состав Батальона входят роты, 1-й и 2-й роты связи и Штабная рота

Примечания